Кастель-Альферо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 2788 человек (2008 г.), плотность населения составляет 140 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 14033. Телефонный код — 0141.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование в первое воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Лафрансез, Франция

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/